Röda torget kan avse

Röda torget – ett torg i Moskva, Ryssland
Röda torget (Kursk) – ett torg i Kursk, Ryssland
Ett modernt arkitektoniskt experiment på Nörrebro i Köpenhamn, signerat arkitekten Bjarke Ingels